Westport Airport ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:
 Westport Airport (Kansas)
 Westport Airport (Massachusetts)
 Westport Airport (New York)
 Westport Airport (Oklahoma)
 Westport Airport (Washington)

in Neuseeland:
 Westport Airport (Neuseeland)